Giovanni Domenico Cerrini, ou il Cavalier Perugino (1609-1681), peintre italien baroque ;
 Simonetta Cerrini (née en 1964), écrivaine et historienne italienne.

Homonymie de patronyme